Donsiella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Knud Hensch Stephensen 1936. Enligt Catalogue of Life ingår Donsiella i familjen Laophontidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Thalestridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Donsiella